Максин «Макс» Колфилд — вымышленный персонаж из серии видеоигр Life Is Strange, изданной Square Enix. Созданная французским разработчиком Dontnod Entertainment, она впервые появляется в видеоигре 2015 года Life Is Strange в качестве главной героини. Её озвучивает актриса Ханна Телле (англ. озвучка), Куми Танака (япон. озвучка).

Персонаж получила много положительных отзывов, хотя некоторые и назвали её достаточно посредственной.

Критика 
Life Is Strange добилась коммерческого успеха и похвалу критиков, в частности за развитие персонажа. Благодаря персонажу Максин разработчик получил номинацию на премию Академии интерактивных искусств и наук за выдающиеся достижения в области персонажа под названием D.I.C.E. Awards 2016. В 2018 году IGN опубликовал статью Шеймуса Маллинса, в которой тот похвалил Макс как самого сложного главного протагониста видеоигр, с которым он когда-либо сталкивался. Сотрудники PC Gamer оценили её как одного из самых знаковых персонажей в компьютерных играх. 

Питер Парас из Game Revolution похвалил её как человека, «действительно становящегося самостоятельным и полностью сформировавшимся персонажем». Журнал Metro прокомментировал, что девушка «остроумна, умна и взгляд её на жизнь совершенно точно характеризуется её музыкальным вкусом». Game Informer назвал Макс одной из лучших вымышленных девушек 2015 года, а Элиза Фавис отметила Макс «редкостью, и не только потому, что та исполняет главную женскую роль».

Примечания 

Life Is Strange
Персонажи компьютерных игр
Женские персонажи компьютерных игр